csörgőfa (Koelreuteria) növénynemzetség
 csörgőfa, bugás csörgőfa (Koelreuteria paniculata) növényfaj